Trofej princa Walesa (izvorno: Prince of Wales Trophy) godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „pobjedniku doigravanja Istočne konferencije dakle predstavniku svoje konferencije u velikoj završnici Stanleyjeva kupa. „Pandan” Prinčevu trofeju jest Campbellov pehar, trofej namijenjen pobjedniku doigravanja Zapadne konferencije. S obzirom na to da nagrađenim momčadima preostaje samo jedna serija do najvećeg ostvarenja, osvajanja Kupa lorda Stanleyja, igrači često odbijaju dirati konferencijske pehare.

Prinčev trofej prvi je put dodijeljen 15. prosinca 1925. momčadi Montréala za pobjedu na otvaranju (trećeg po redu) Madison Square Gardena. Canadiensi nadvisili su domaće New York Americanse rezultatom 1 : 3. Međutim, već tada bilo je predviđeno da pehar na kraju sezone ode pobjedniku doigravanja NHL-a.

„Princ” iz naziva trofeja jest kasniji kralj Ujedinjenog Kraljevstva, Eduard VIII., čija titula u vrijeme stvaranja nagrade bijaše Princ Walesa.

Povijest

Trofej je izrađen od sterling srebra, legure srebra i bakra visoke kakvoće. Vrijednost trofeja u vrijeme izrade iznosila je 2,500 USD (današnjih 33,000 USD s uračunatom inflacijom). Britanski kraljevski grb urezan je pri vrhu pehara.

U donjim tablicama potanko su opisani kriteriji osvajanja Prinčeva trofeja i popis svih dobitnikâ.

Izvorni dobitnik

 New York, 15. prosinca 1925. — New York Americans 1 : 3 Montréal Canadiens
Bilo je to otvaranje trećeg Madison Square Gardena. (Današnji MSG četvrti je, ujedno i posljednji, u nizu.)

Urezivanje Montréala zbog osvajanja doigravanja NHL-a tijekom prethodne dvije sezone

 Dok se Prinčev trofej nalazio u posjedu Montréal Canadiensa, klupsko ime urezano je u popis pobjednika doigravanja na peharu, iako su ti uspjesi došli u sezonama 1923./24. i 1924./25., dakle prije uspostavljanja same nagrade.

Prvak doigravanja NHL-a (1926. — 1927.)

Počevši sa sezonom 1925./26., Prinčev trofej uručuje se redovito i uobičajeno, izuzevši praznovjerne običaje osvajača od početka devedesetih naovamo.

 Napomena: Serije „na tko više pogodaka” označene su slovom G u konačnom ishodu.

Prvak regularnog dijela prvenstva Američke divizije (1928. — 1938.)

Prvak regularnog dijela prvenstva (1939. — 1967.)

Prvak regularnog dijela prvenstva Istoka (1968. — 1974.)

Prvak reg. dijela prvenstva Prinčeve konferencije (1975. — 1981.)

Prvak doigravanja Prinčeve konferencije (1982. — 1993.)

Prvak doigravanja Istočne konferencije (1994. — )

Izvori

NHL